Die 21. Etappe der Tour de France 2020 fand am 20. September 2020 statt. Die 122 Kilometer lange Flachetappe führte von Mantes-la-Jolie nach Paris, wo auf dem Champs-Elysees die letzten 54,5 Kilometern in 10 Zielrunden ausgefahren wurden. Die Fahrer absolvierten insgesamt 788 Höhenmeter.

Etappensieger wurde im Sprint des Hauptfelds der Führende in der Punktewertung, Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) vor Mads Pedersen (Trek-Segafredo) und Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Änderungen in den Wertungen ergaben sich nicht mehr.

Alle 146 verbliebenen Fahrer trugen auf Anregung der Cyclistes Professionnels Associés am Start Schutzmasken mit dem Slogan "#notoracism" (englisch, deutsch: „Nein zum Rassismus“). Während der für den Schlusstag typischen langsamen Fahrt überfuhr Clément Russo (Arkéa-Samsic) den für das Gepunktete Trikot bedeutungslosen Anstieg der vierten Kategorie als Erster. Nach der ersten Überfahrt des Zielstrichs 54,5 Kilometer vor dem Ende der Etappe, erhöhte sich das Tempo des Rennens. 42 Kilometer vor dem Ziel setzten sich Maximilian Schachmann (Bora–hansgrohe),  Greg Van Avermaet (CCC), Pierre-Luc Périchon (Cofidis) und Connor Swift (Arkea–Samsic) ab, konnten aber nie mehr als 22 Sekunden Vorsprung herausfahren und wurden 3.500 Meter vor dem Ziel gestellt.

Bergwertungen

Punktewertung

Weblinks 
 Letour.fr Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Etappe 21
Mantes-la-Jolie
202021